Катала может означать:

 Катала — игрок в бильярд.
 Катала — воровская профессия.
 Катала — советская криминальная мелодрама 1989 года.
 Катала, Николь (1936—2022) — французский учёный и политик.
 Катала Поло, Рафаэль (род. 1961) — испанский юрист и государственный деятель.

См. также 
 
 Català (самоназвание каталанского языка)